Kischütz steht für:

 die deutsche Bezeichnung der Region Kysuce
 die deutsche Bezeichnung des Flusses Kysuca